Александр Аникин:
 Аникин, Александр Александрович (род. 1960) — прокурор Московской области.
 Аникин, Александр Анатольевич депутат Ленсовета — Петросовета 1990—1993
 Аникин, Александр Евгеньевич (род. 1952) — советский, российский лингвист.
 Аникин, Александр Сергеевич (1917—1970) — советский волейболист, тренер и дипломат.
 Аникин, Александр Фёдорович (род. 1945) — советский и казахстанский тренер по боксу.